KFG peut faire référence à :
 Kardinal-Frings-Gymnasium, une école secondaire catholique privée à Bonn, Allemagne ;
 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, une école à Bad Homburg vor der Höhe, Allemagne ;
 .

Code IATA des aéroports